Les arènes Roland Portalier se situent dans la commune de Parentis-en-Born, dans le département français des Landes. Elles accueillent des corridas et des courses landaises.

Présentation 
Roland Portalier, ancien maire de la ville, remplace les gradins de bois que l’on montait sur le champ de foire pour les fêtes locales et fait construire les arènes qui portent son nom.  Le patrimoine de la ville est marqué par cette construction en 1927. Les taureaux de combat font alors leur apparition le , et les arènes accueilleront les plus grands toreros de l’époque.

Les arènes comptent aujourd’hui 4000 places dont près de 3000 sont couvertes. Trois « corales » et l’aménagement du couloir de débarquement ont été réalisés par les bénévoles aficionados de la ville.

Elles étaient le sacro-saint temple de la course landaise avec ses idoles et ses inconnus. Sous l’impulsion de passionnés de la « chose taurine », leurs installations, leur piste, leur cirque de gradins, sont devenues les témoins de la corrida de toros. L’aventure commencée en 1963 se poursuit chaque année lors de la feria « Sent Bertomiu » du mois d’août.

Notes et références

Voir aussi 
 Liste d'arènes

Équipement sportif achevé en 1927
Arènes dans les Landes
Stade portant le nom d'une personnalité politique
Course landaise
Landes au XXe siècle